A sigla CPRM pode se referir a:

 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - empresa governamental brasileira, que tem as atribuições de Serviço Geológico do Brasil.
 Content Protection for Recordable Media - mecanismo para controle do uso de arquivos de mídia digital.
 Companhia Portuguesa Rádio Marconi - antiga empresa de telegrafia portuguesa.

Desambiguações de siglas